

Егг — містечко та громада округу Брегенц в землі Форарльберг, Австрія.

Егг — громада в кантоні Цюрих

Егг-ан-дер-Гюнц — громада, федеральна земля Баварія

Егг-Гарбор — сторінка значень
 Егг (острів) — острів Сполучених Штатів Америки